«Отть в космосе» () — советский кукольный мультфильм режиссёра Эльберта Туганова, созданный в 1961 году на студии «Таллинфильм».

Сюжет 
На уроках в школе мальчик по имени Отть учителя не слушал вообще. Отть рисовал в учебнике или хулиганил. После уроков он залез в машину-заправщик и попал на космодром. Отть тут же забрался в ракету, готовую к старту, и стал нажимать на все кнопки подряд. В результате ракета взлетела и опустилась в Африке, лев попытался проникнуть внутрь. Отть опять стал нажимать на кнопки и попал в Антарктиду. Спасаясь от замерзания Отть задал неправильный курс и полетел в ракете к Нептуну, а затем на Марс, где попал под обстрел. С большим трудом Отть нашёл курс на Землю и понял, что без знаний легко погибнуть.

Создатели 
 Режиссёр: Эльберт Туганов
 Сценарист: Вальдо Пянт
 Оператор: Хейно Парс
 Художник: Халья Клаар
 Аниматоры: Калью Курепыльд, Пеэтер Кюннапу, Евгения Леволль
 Композитор: Хейно Юрисалу
 Редактор: Эдел Раие
 Директор-управляющий: Антс Лооман
 Администратор: Аита Хелм
 Бухгалтеры: Лиза Ботткер, Хилма Лаос
 Ассистент директора: Пеэтер Кюннапу
 Ассистенты оператора: Арво Нуут, Рейн Тальма
 Фотограф: Август Мытыст
 Звукорежиссёр: Кади Вихалем
 Ассистент художника: Фердинанд Мартуксетс
 Декорации делал и произвёл фильм: Март Муст
 Мастер и производители первых версий кукол: Рудольф Розме, Айно Кивимяги
 Производитель кукол: Райво Лайдре

Награды 
1963 — I фестиваль фильмов аэронавтики и астронавтики в Довиле (Франция) — «Отть в космосе».
1964 — I Всесоюзный кинофестиваль (Ленинград): 1-я премия по мультфильмам — «Отть в космосе».

Примечания

Ссылки 
 
 
 http://www.efis.ee/en/film-categotries/movies/id/5329/ 

Кукольные мультфильмы СССР 1961 года
Мультфильмы студии «Таллинфильм»
Мультфильмы Эльберта Туганова
Мультфильмы о школьниках
Фантастические мультфильмы СССР
Мультфильмы о космических полётах